Itarotathra är ett släkte av insekter. Itarotathra ingår i familjen syrsor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Syrsor
Itarotathra